Schlichter steht für:
 eine Person, die eine Einigung zwischen zwei Parteien erzielen soll, siehe Schlichtung und Mediation 

Schlichter ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Grigorjewitsch Schlichter (1868–1940), sowjetischer Politiker
 Christian Schlichter (1828–1883), deutscher Bürgermeister von Wiesbaden
 David Schlichter (* 1995), deutscher Schauspieler
 Eberhard Schlichter (1938–2005), deutscher Jurist und leitender Oberlandeskirchenrat
 Elfriede Elisabeth "Speedy" Schlichter (1902–1975), schweizerische Schauspielerin und Autorin, Ehefrau und Muse von Rudolf Schlichter
 Hedwig Schlichter (1898–1984), österreichische Schauspielerin, Regisseurin, Theaterleiterin und Schauspiellehrerin
 Heinrich Schlichter (…), setzte das sogenannte Leobuch von Leo XIII. fort
 Jörg Schlichter (* 1983), deutscher Tischtennisspieler
 Josef Schlichter (1879–1952), deutscher Politiker
 Mark Schlichter (* 1962), deutscher Regisseur
 Markus Schlichter (* 1988), deutscher Tischtennisspieler
 Maximilian Schlichter (* 1988), deutscher Rockmusiker, siehe Killerpilze
 Otto Schlichter (1930–2011), deutscher Jurist, ehemaliger Vizepräsident des Bundesverwaltungsgerichtes
 Rudolf Schlichter (1890–1955), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Schlichter Parlamentsbeschluss
 Online-Schlichter
 Slichter (Begriffsklärung)
 Zwangsschlichtung